Schmitt kan som auktorsförkortning betyda:

 Imke Schmitt
 John Arvid Schmitt
 J. August Schmitt

Robotskapade auktorsförkortningar